Clotilde Courau (née en 1969), actrice française ;
 Hervé Courau (né en 1943), moine bénédictin et musicologue ;
 Joseph Courau (1902-1981), syndicaliste français ;
 Laurent Courau (né en 1968), réalisateur, auteur et journaliste français.